Гранада може да се отнася за:

 Гранада — град в Южна Испания;
 Гранада – провинция в Южна Испания;
 Гранада — град в Никарагуа;
 Гранада – един от 15-те департамента на Никарагуа;
 Гранада – футболен клуб от Испания

Вижте също 
 Нова Гранада — испанско вицекралство, съществувало между 1717 и 1819.